Weidachmühle ist ein Ortsteil von

 Weidachmühle (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weidachmühle (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Weidachsmühle